Luksemburg:
 Medingen – miejscowość

Niemcy:
 Medingen – dzielnica Bad Bevensen
 Medingen – dzielnica Ottendorf-Okrilla w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn